De gemeente Doesburg kent 212 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht, deze is niet compleet. Een complete lijst is te vinden op de website van de gemeente Doesburg. Zie ook de rijksmonumenten in Doesburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Doesburg
Doesburg
Doesburg